Cloderic "de Vadermoordenaar" (ca.480 - 509) was in 509 koning van de Ripuarische Franken.

Cloderic laat zich in 508 tijdens de Frankische veldtocht tegen de Visigoten door Clovis I opstoken om zijn vader Sigebert de Lamme te vermoorden en zelf het koningschap op te eisen. Hij vermoordt zijn vader als die ligt te rusten tijdens de jacht en wordt zelf koning van Ripuarische Franken. Vervolgens wordt hij door agenten van Clovis vermoord. Clovis ontkent betrokkenheid bij de moord op Sigibert en zegt dat de dood van Cloderic zijn terechte straf is, en roept zichzelf uit tot koning van de Ripuarische Franken.

Cloderic was vader van:
 Munderic, probeerde door een opstand tegen Theuderik I het koninkrijk van zijn familie te herstellen maar werd in 532 door volgelingen van Theuderik vermoord.
 Doda, gehuwd met Ferreolus van Rodez, zoon van Tonantius Ferreolus (senator), later abdis van St Pieter te Reims en heilig verklaard.

Koning der Franken
Persoon in de 5e eeuw
Persoon in de 6e eeuw